Voici la liste des planètes mineures numérotées de 118001 à 119000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 118001 à 119000

118001-118100

118101-118200

118201-118300

118301-118400

118401-118500

118501-118600

118601-118700

118701-118800

118801-118900

118901-119000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 100 001 à 200 000